Obhájkyní titulu v ženské dvouhře na newyorském US Open 2013 byla světová jednička a čtyřnásobná vítězka turnaje Serena Williamsová ze Spojených států.

Do soutěže nastoupilo sto dvacet osm tenistek, z toho sedmnnáct postoupilo z kvalifikace. Ruská světová trojka Maria Šarapovová se odhlásila pro bursitidu pravého ramena. Úřadující wimbledonská vítězka Marion Bartoliová ukončila profesionální kariéru na srpnovém Cincinnati Masters 2013. Přesto na US Open, kde působila v roli televizní komentátorky, nevyloučila návrat na okruh WTA, když uvedla: „Nikdy nevíte, co se může stát. … Je hodně těžké říct, že už se nikdy nevrátím“.

Vítězka si do žebříčku WTA připsala 2 000 bodů a získala částku 2 600 000 dolarů. Vzhledem k vítězství Sereny Williamsové na US Open Series 2013, Američanka obdržela navíc bonus ve výši 1 000 000 dolarů. Celková suma 3,6 miliónu znamenala nejvyšší odměnu v historii tenisu.

Zajímavosti 

Výhrou setu v utkání čtvrtého kola proti Viktorii Azarenkové si Ana Ivanovićová připsala vůbec první vítěznou sadu na Grand Slamu proti hráčce elitní světové desítky od svého triumfu na French Open 2008, čímž ukončila sérii patnácti prohraných setů proti tenistkám Top 10.

Serena Williamsová vyhrála od stavu gamů 1–1 ve druhé sadě osmifinále proti Sloane Stephensové 24 gamů za sebou, když další game ztratila až za stavu 1–0 ve druhém setu semifinále proti Li Na. Tím překonala vlastní rekord 23 her bez přerušení z roku 2012.

Finále 
Podruhé v řadě a popáté celkově soutěž ženské dvouhry vyhrála nejvýše nasazená Serena Williamsová, když v repríze finále z předchozího ročníku porazila běloruskou světovou dvojku Viktorii Azarenkovou za 2.45 hodin poměrem 7–5, 6–7 a 6–1. Na žebříčku WTA si tak upevnila pozici světové jedničky. Poprvé v kariéře obhájila titul na US Open a celkově 17. grandslamovou trofejí se přiblížila na dosah dvojici Martina Navrátilová a Chris Evertová, které vlastní osmnáct singlových titulů. 

Williamsová se ve 31 letech, 11 měsících a 18 dnech stala nejstarší vítězkou v otevřené éře US Open, když překonala věkový rekord Australanky Margaret Courtové, která roku 1973 trofej získala ve věku 31 let a 55 dní, respektive Američanku Margaret Osborneovou duPontovou z roku 1950. Současně představovala třetí nejstarší šampiónku Grand Slamu, když ji v parametru věku předstihly pouze britská tenistka Virginia Wadeová ve Wimbledonu 1977 a Martina Navrátilová wimbledonským titulem z roku 1990.

V průběhu ceremoniálu Williamsová sdělila: „Je to pro mě velká čest, vyhrát tady v New Yorku. Vaše láska mi dodala síly … Díky všem. Měla jsem těžkou a dobrou soupeřku, která bojovala až do konce. Jistotu jsem získala až po závěrečném míčku.“

Nasazení hráček 

  'Serena Williamsová (vítězka)
  Viktoria Azarenková (finále)
  Agnieszka Radwańská (4. kolo)
  Sara Erraniová (2. kolo)
  Li Na (semifinále)
  Caroline Wozniacká (3. kolo)
  Petra Kvitová (3. kolo)
  Angelique Kerberová (4. kolo)
  Jelena Jankovićová (4. kolo)
  Roberta Vinciová (čtvrtfinále)
  Samantha Stosurová (1. kolo)
  Kirsten Flipkensová (1. kolo)
  Ana Ivanovićová (4. kolo)
  Maria Kirilenková (3. kolo)
  Sloane Stephensová (4. kolo)
  Sabine Lisická (3. kolo)
  Dominika Cibulková (1. kolo)
  Carla Suárezová Navarrová (čtvrtfinále)
  Sorana Cîrsteaová (2. kolo)
  Naděžda Petrovová (1. kolo)
  Simona Halepová (4. kolo)
  Jelena Vesninová (2. kolo)
  Jamie Hamptonová (3. kolo)
  Jekatěrina Makarovová (čtvrtfinále)
  Kaia Kanepiová (3. kolo)
  Alizé Cornetová (3. kolo)
  Světlana Kuzněcovová (3. kolo)
  Mona Barthelová (2. kolo)
  Magdaléna Rybáriková (1. kolo)
  Laura Robsonová (3. kolo)
  Klára Zakopalová (1. kolo)
  Anastasija Pavljučenkovová (3. kolo)

Kvalifikace

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

1. sekce

2. sekce

3. sekce

4. sekce

Dolní polovina

5. sekce

6. sekce

7. sekce

8. sekce

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

US Open 2013